Ženská dvouhra Bank of the West Classic 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže stanfordského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla německá světová dvojka Angelique Kerberová, která zvolila start na paralelně hraném Swedish Openu v Båstadu.

Vítězkou dvouhry se stala třetí nasazená hráčka Johanna Kontaová ze Spojeného království, jež ve finále zdolala domácí turnajovou jedničku a dvojnásobnou šampionku z tohoto podniku z let 2000 a 2002 Venus Williamsovou po třísetovém průběhu 7–5, 5–7 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo rovněž první singlový titul na okruhu WTA Tour.

Při slavnostním ceremoniálu pak zhodnotila finále: „Chtěla jsem na kurtu nechat všechno, ale taky nasát všechno to, co budu moct ve své kariéře využít. Už jsem se s ní dvakrát utkala a věděla jsem, že budu hrát proti chodící zkušenosti. Venus Williamsovou nemusí nikdo představovat.“ Poražená Američanka ocenila svou sokyni: „Hrála skvěle, nejlepší tenis si nechala na finále.“

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016